Příjmení Lederer nosí více osobností:

 Aleš Lederer – český nakladatel
 Eduard Lederer (1859–1944) – spisovatel, dramatik a básník, povoláním právník 
 Emil Lederer (1882–1939) – český, německý a americký ekonom a sociolog
 Felix Lederer (1877–1957) – česko-rakouský hudebník a dirigent
 Ferdinand Lederer (1906–1990) – český vysokoškolský profesor, architekt a specialista v oblasti ocelových konstrukcí
 Francis Lederer (1899–2000) – americký herec českého původu
 František Lederer (1893–1948) – český novinář
 František Xaver Lederer (1758–1811) – pražský sochař, autor Wimmerovy kašny
 Fritz Lederer (1878–1949) – malíř a grafik
 Hans Lederer (1914–2007) – historik
 Hugo Lederer (1871–1940) – moravsko-německý sochař, působící na akademii v Berlíně
 Jiří Lederer, vícero nositelů:
 Jiří Lederer (politik) (1924–2001) – český a československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Jiří Lederer (publicista) (1922–1983) – český publicista, novinář, po roce 1968 v disentu, po roce 1980 v exilu
 Karl Lederer – více osob
 Vítězslav Lederer (1904–1972) – židovský uprchlík z koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau
 Vladimír Lederer (1893–1965) – český lékař-stomatolog a generál zdravotní služby Československé lidové armády

Příjmení bylo obsaženo i v názvu firmy:
 Lederer & Porges – strojírenská společnost v Brně, předchůdce podniku Královopolská

Německá příjmení
Židovská příjmení